Юренева — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Юренева, Вера Леонидовна (1876—1962) — русская актриса.
 Юренева, Надежда Юрьевна (1933—2006) — русская камерная певица, педагог.
 Юренева, Розалия Францевна (1914—1995) — советская актриса театра. См. также 
 Юренев